Als Datenzentrum bezeichnet man
 ein Rechenzentrum
 ein Datenarchiv, z. B. ein Forschungsdatenzentrum